Шуба:

 Шуба — меховая верхняя одежда.

Персоналии 
 Акинф Фёдорович Шуба (ум. 1368) — боярин серпуховского князя Владимира Андреевича Храброго.
 Шуба, Алексей Иванович (1912—1971) — советский врач, Герой Социалистического Труда.
 Шуба, Беатрис (род. 1951) — австрийская фигуристка-одиночница.
 Шуба, Василий Иванович (1907—1987) — советский военный деятель, полковник.
 Шуба, Виталий Борисович (род. 1951) — российский политик, депутат ГД РФ.
 Шуба, Карлис (1906—1942) — латвийский политик.
 Шуба, Михаил Фёдорович (1928—2007) — советский биофизик, доктор медицинских наук, профессор, академик.
 Шуба, Михай (род. 1947) — румынский шахматист, гроссмейстер (1978). Математик.
 Шуба, Павел Павлович (1926—2000) — советский и белорусский лингвист, лауреат Государственной премии Республики Беларусь, академик Академии образования Беларуси.
 Шуба, Ярослав Михайлович (род. 1955) — украинский электрофизиолог и биофизик.

См. также 
 Шуба — посёлок при станции в Тулунском районе Иркутской области России.
 Шу’ба — арабское имя.
 Шуб — фамилия.
 Шуби — посёлок в Германии.
 «Сельдь под шубой» — слоёный салат из сельди, овощей, яиц и майонеза.